De Copa del Rey 2016/17 was het 116e seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 31 augustus 2016 en eindigde op zaterdag 27 mei 2017 met de finale in het Estadio Vicente Calderón onder leiding van scheidsrechter Carlos Clos. De finale van de Spaanse beker was het laatste officiële duel in Vicente Calderón. Hoofdbespeler Atlético Madrid betrekt in de zomer van 2017 een nieuw stadion.

Onder leiding van sterspeler Lionel Messi won Barcelona in de finale van de Copa del Rey met 3-1 van Deportivo Alavés. Het was het laatste wapenfeit voor de vertrekkende trainer-coach Luis Enrique. Messi speelde zijn 700ste officiële wedstrijd voor Barcelona en de nationale ploeg van Argentinië. De openingstreffer in de finale was zijn 565ste doelpunt. Theo Hernández verraste doelman Jasper Cillessen daarna met een vrije trap (1-1), maar Barcelona stelde nog voor rust orde op zaken. Neymar tekende voor 2-1 en Paco Alcácer, de vervanger van de geschorste Luis Suárez, scoorde op aangeven van Messi: 3-1.

Schema
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8 finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
Primera División 2016/17

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2016/17